El Manantial – comune rurale dell'Argentina
 El Manantial – comune di Panama